Carmelo Morales Erostarbe, ciclista spagnolo
Carmelo Morales Gómez, pilota motociclistico spagnolo